La Serie A 2017-18, conocida por motivos de patrocinio como Serie A PosteMobile fue la edición número 96 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. Comenzó el 1 de octubre de 2017 y finalizó en junio de 2018 con los playoffs. El campeón fue el Olimpia Milano, que lograba así su vigésimo octavo título.

Equipos y localización

Temporada regular

Clasificación 
Actualizada al 10 de mayo de 2018.

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia 2018
  Vencedor de la Copa de Italia 2018

Resultados

Puntos jornada a jornada 

Leyenda:
Se asignan dos puntos por victoria y cero por derrota.
      Victoria
      Derrota

Clasificación jornada a jornada 

Legenda:
      Primer clasificado
      Clasificado para el playoff
      Último clasificado

Play-offs

Premios

Mejor jugador de la jornada 
Actualizado a 10 de mayo de 2018.

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 2017-18 en eurobasket.com
 Temporada 2017-18 en realgm.com
 Lega Serie A - 2017-18 Standings and Stats

2018
Baloncesto en 2017
Baloncesto en 2018
Deporte en Italia en 2017
Deporte en Italia en 2018